Dram pode ser:
 Dram - Unidade monetária da Arménia
 Dynamic random access memory - Um tipo de  memória para computadores

Desambiguação